Atherigoninae  — підродина двокрилих комах родини Мухи (Muscidae).

Роди
Achanthiptera Róndani, 1856
Atherigona Rondani, 1856

Примітки

Мухи
Підродини комах